Seminole é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
 Condado de Seminole (Flórida)
 Condado de Seminole (Geórgia)
 Condado de Seminole (Oklahoma)

Desambiguações de topônimos